Carbuss - Indústria de Carrocerias Catarinense Ltda es un fabricante de brasileño de autobuses. La compañía tiene su sede en Joinville, en el sur de Brasil, donde sus locales industriales abarcan una superficie de , incluido un edificio de .

Historia 
La empresa tiene sus orígenes en una empresa creada durante la compra de la fábrica de Joinville. Para la empresa tiene que estar depositado 9,4 millones de R$ en efectivo y 57,74 millones de R$ adicionales a pagar en 52 versements con corrección monetaria. El 12 de junio de 2017, la empresa ha recibido el nombre de Carbuss - Indústria de Carrocerias Catarinense Ltda . De aquí a 2018, 500 empleados tienen que estar contratados. Después de cinco años de parada, la fábrica volvería para producir autobuses a marchar de 2018 con inversiones que pasarían de 100 millones de BRL . Después de que todo el material ha sido evaluado para ver lo que puede todavía estar utilizado, comienza la contratación del personal de producción.  

80 empleados trabajan en ingeniería y en mantenimiento mécanique y edificio. La producción de autobús tendría lugar al primer semestre 2018. 

Una decena de millares de CV han sido ya recibidos y la preferencia ha sido dada a los asalariados licenciados en la antigua administración Busscar. 

El dueño ha declarado que había una refonte completa de la gama de productos, comprendí los nombres comerciales de los modelos, pero como consecuencia del viejo Busscar, con la calidad y el de diseño diferenciado que han marcado siempre la empresa. Así, ciertas líneas del de diseño tienen que estar modificadas, pero que siguen el de diseño tradicional de los cuerpos.  Los nuevos productos han sido actualizados en soluciones funcionales, de la Eurocopa 3 a 5, y estéticas, pero sin perder el ADN de las líneas y de las finitions de Busscar. 

El grupo de inversores ha adquirido la marca Busscar, de los equipos, de los proyectos y de los parques industriales. La sociedad no ha asumido ninguna de las antiguas deudas . Busscar Colombia continúe funcionando como una empresa independiente. Aunque «Caio» y «Busscar» sean sociedades diferentes, la sinergia en la prestación de las dos, los intercambios tecnológicos, la utilización de la estructura de las ventas, la logística, etc. son corrientes. 

Diez meses después de la adquisición, los nuevos propietarios habían contratado ya 180 asalariados y el objetivo es de tener 500 a 800 asalariados hasta final 2018. 

La línea de producción ha arrancado el 2 de mayo de 2018 con tres autobús, Vissta Autobús 360 a Viação Paraty, a Araraquara Brasil, un cliente que ha pedido a recibir el coche n ° 001, un Vissta Autobús 340 para Viação Osasco, para rodar en la gran São Paulo, línea EMTU (Metropolitan Urban Transporte Company) y un démonstrateur Vissta Autobús DD.

Modelos 

 El Buss 320 2019
 Vissta Buss 340
 Vissta Buss 360
 Vissta Buss 400 LD
 Vissta Buss DD

Referencias 

Fabricantes de autobuses de Brasil
Empresas fundadas en 2017